Kneser est le nom de trois mathématiciens allemands :
 Adolf Kneser (1862-1930) ;
 Hellmuth Kneser (1898-1973), fils d'Adolf Kneser ;
 Martin Kneser (1928-2004), fils de Hellmuth Kneser.